Пестыгуяр — река в России, протекает в Тюменской области. Устье реки находится в 125 км по правому берегу реки Большой Куньяк. Длина реки составляет 72 км, площадь водосборного бассейна — 353 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Тобол до города Ханты-Мансийск (выше), без реки Конда, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша от Тобола до Оби. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Притоки Большого Куньяка
Реки Уватского района